Мера има више значења:

 Мера
 Мера (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Мера (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Мера (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији